Хавік () — персонаж всесвіту Mortal Kombat, представлений в Mortal Kombat: Deception. Виходець із Царства Хаосу, Хавік відомий як Клірик Хаосу. Він не є ні добрим, ні злим персонажем, і його єдина мета — сіяти розбрат і смуту.

Біографія

Оригінальна хронологія 
Про минуле Хавіка майже нічого невідомо, крім чуток про те, що колись давно він був посланником з Царства Порядку в світі Хаосу. Він не зміг побороти світ Хаосу і врешті-решт перетворився на одного з найбільш затятих прихильників цієї ідеології.

Нова хронологія 
У новій хронології, Хавік є таємним союзником «правої руки» Міліни, Рейко. Він знайшов Рейко в лісі, де той хотів накласти на себе руки, після загибелі Шао Кана. Клірик Хаосу розповів Рейко про те, що він покинув рідний світ, слідуючи пророцтву «Кров Рейко править». Після цього Хавік встромив кинджал Камідогу в Рейко, давши йому вперше відчути магію крові.

Спецприйоми 
 Пірнати труп Хавік пірнає під противника, підкидаючи його в повітря. (MKD, MKA)
 Теловращеніе Хавік обертає свою верхню частину тіла, завдаючи кілька ударів руками противнику. (MKD, MKA)
 Снаряд з хрустких ніг Хавік ламає собі коліна, вивертаючи їх назад і випускає снаряд зі своїх ніг. (MKD, MKA)

Добивання 
 Побиття Хавік відриває ногу противнику і потім відбиває нею йому голову. (MKD)
 Загострювання олівця Хавік з'їдає руки противнику, після чого його нудить шматками м'яса. (MKD)

Поява в інших медіа

Комікси 
Хавік з'являється в коміксі Mortal Kombat X як новий власник острова Шанг Цунга і таємний радник Рейко.

Персонажі Mortal Kombat
Вигадані чоловіки
Анархісти